Оста́шковский уе́зд — административно-территориальная единица Тверской губернии в составе Российской империи и РСФСР. Уездный город — Осташков.

География 

Уезд был расположен на западе Тверской губернии. Площадь уезда составляла 7 967,6 кв. вёрст.

Современное положение 
В настоящее время территория уезда (в границах на 1917 год) входит в состав Осташковского, Пеновского, Андреапольского, Нелидовского, Селижаровского и Фировского районов Тверской области.

История 
Уезд был образован по инициативе Я.Е. Сиверса в 1772 году из части земель Ржевского уезда в составе Тверской провинции Новгородского наместничества. В 1775 году был передан в Тверское наместничество. С 1796 — в составе Тверской губернии. В 1905-06 годах в Кашутинской, Давыдовской, Дубновской и др. волостях прошли массовые выступления крестьян. В июне 1917 года образован уездный Совет крестьянских депутатов. 1 (14) ноября 1917 года избран высший орган власти в уезде — Осташковский совнарком. В январе 1918 года Советская власть установлена на всей территории уезда, 1-й уездный съезд Советов (январь 1918) избрал уездный исполком из 63 человек (в том числе 11 большевиков).

В 1929 году Осташковский уезд был упразднен, его территория вошла в Великолукский и Ржевский округа Западной области РСФСР.

Население 
Население в 1863 г. — 103,2 тыс. чел. (без Осташкова), в 1889 г. — 120 111 чел., в 1913 г. — 176,6 тыс. чел. Населенных мест — 1 394, из них 1 город (Осташков), 1 посад (Селижаров, с 1556 жит.), 1079 селений, 265 усадеб и хуторов, 45 погостов, 3 монастыря (Нилова пустынь, Новосоловецкий и Селижаровский). Селения большей частью мелкие; только в девяти более 500 жителей (крупнейшее — Сорога, 916 жит.) Население почти сплошь русское; карел — 639; эстонцев в 1889 г. было 282 чел. Кроме эстонцев (лютеран), почти все население православное; раскольники встречаются лишь отдельными семьями. Крестьян в уезде — 114 638 чел.

Экономика 
Основное занятия населения — земледелие и рыболовство. После Крестьянской реформы широкое распространение получили местные промыслы (тележный, санный, гончарный, мебельный, а также обжиг извести, смолокурение, производство лодок, валенок и др.). Отходничество по сравнению с другими уездами Тверской губернии развито меньше, ведущая отрасль промышленности — кожевенное производство.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 29 волостей:

В полицейском отношении в 1913 году уезд был разделён на четыре стана:
 1-й стан, становая квартира п. Селижарово.
 2-й стан, становая квартира г. Осташков.
 3-й стан, становая квартира с. Косицкое.
 4-й стан, становая квартира ус. Безымянка.

К 1922 году число волостей возросло до 38, к началу 1924 сократилось до 18, в результате укрупнения волостей весной 1924 года их осталось 12.

Литература 
Памятная книжка Тверской губернии. 1861 год. Воды Тверской губернии.

Об остатках древности и старины в Тверской губернии. В.А. Плетнев, 1903 год. Осташковский уезд.

Статистико-экономическое исследование грунтовых дорог Тверской губернии. К.Я. Воробьева, 1911 год. Осташковский уезд.

Примечания

Ссылки 
 
 Тверская область. Энциклопедический справочник
 Электронный геокодированный список населенных мест Осташковского уезда по данным 1859г. 
 Осташковский уезд на двухверстной топографической межевой карте Тверской губернии 1853г. 
 Старые карты Осташковского уезда 

Уезды Тверской губернии